Eddie Robinson (linebacker), joueur américain de football américain (NFL)
Eddie Robinson (football), joueur américain de football
Eddie Robinson (basket-ball), joueur américain de basket-ball
Eddie Robinson (baseball) (1920-2021), joueur américain de baseball
Eddie N. Robinson (1873-1925), entraîneur de football américain
Eddie Robinson (football américain) (1919-2007), entraîneur de football américain connu pour avoir remporté 408 rencontres en Division I